Eclissi – evento ottico-astronomico
 Eclissi – singolo di Paola Turci del 2018
 Eclissi – album di Gemitaiz del 2022
 Eclissi – singolo di Gemitaiz del 2022
 Eclissi – singolo di Giorgieness del 2023

Pagine correlate 
 Eclissi totale (disambigua)